Александр Астафьев:
 Остафьев (Астафьев), Александр Алексеевич (1856—1932) — нижегородский уездный предводитель дворянства, член I Государственной думы от Нижегородской губернии.
 Астафьев, Александр Григорьевич (1952—2020) — советский и украинский поэт, критик, литературовед, переводчик.
 Астафьев, Александр Иванович (1816—1863) — военный писатель, генерал-майор.
 Астафьев, Александр Сергеевич (1867—1923) — военный деятель Российской империи и УНР.
 Астафьев, Александр Филиппович (1781—1850) — член «Союза благоденствия», командир Екатеринбургского пехотного полка.